Иван Андреевич Киселёв:* Киселёв, Иван Андреевич (1908—1958) — советский военный деятель. Полковник (1944).
 Киселёв, Иван Андреевич (род. 1989) — российский хоккеист.